Mount Holly puede referirse a:

 Mount Holly (Carolina del Norte);
 Municipio de Mount Holly en Nueva Jersey;
 Mount Holly (Vermont).